Plátanos bezeichnet:

in spanischer Sprache Bananen
den Ort Plátanos (Buenos Aires), Argentinien
den Ort Plátanos (Chiapas), Mexiko
den Ort Plátanos (Durango), Mexiko
den Ort Plátanos (Peru)
den Ort Plátanos (Venezuela)
die Insel Isla Plátanos, Peru
den Fluss Los Plátanos, Dominikanische Republik